Kolikkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kolikkosaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kolikkosaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar